Хатминский:

 Хатминский, Фёдор Семёнович (1903—1969) — генерал-майор Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн.
 Хатминский, Юрий Фёдорович (1932—2016) — советский и российский офтальмолог, офтальмохирург.